IE steht für:

 Athen (Griechenland), Kfz-Kennzeichen 
 Iarnród Éireann, irische Staatsbahn 
 Improv Everywhere, Theatergruppe
 Industrial Engineering, Arbeitsgebiet, das sich mit der Gestaltung, Planung und Optimierung von Leistungserstellungsprozessen beschäftigt
 Industrial Ethernet, Ethernet-Standard
 Information Engineering, Studiengang 
 Informationsextraktion, Information Extraction
 Instituto de Empresa, Wirtschaftshochschule in Madrid, Spanien
 International Efficiency, Effizienzklasse von Elektromotoren
 Internationale Einheit (auch I.E.), Wirkungsmengengröße für Arzneimittel
 Investigate Europe, paneuropäischer Rechercheverbund
 Irland, Ländercode ISO 3166-1
 Microsoft Internet Explorer, Webbrowser
 Solomon Airlines, IATA-Code

iE steht für:
 International Experience, deutsche Organisation für Schüleraustausch

I + E steht für:
 Zeitschrift für Immissionsschutzrecht und Emissionshandel

I:E steht für:
 Zeitverhältnis von Inspiration (Einatmung) und Expiration (Ausatmung), siehe IRV (Beatmungsform)

Ie steht für:
 Ie (Noardeast-Fryslân), niederländisch Ee, Dorf in der niederländischen Gemeinde Noardeast-Fryslân
 Ie (Okinawa), Dorf auf Ie-jima in Okinawa

ie steht für:
 ein Digraph, siehe Dehnungszeichen #Dehnungs-e
 Interlingue, Plansprache, nach ISO 639-1
 .ie, länderspezifische Top-Level-Domain Irlands

i.e. steht als Abkürzung für:
 , lateinisch „das ist“, siehe Liste lateinischer Phrasen/I #id est

i.E. steht als Abkürzung für:
 im Erscheinen, für noch nicht veröffentlichte Buchprojekte

Abkürzung